Osoby o tym nazwisku:
 Birgit Weise – enerdowska saneczkarka
 Gottfried Weise – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Niklas Weise – świdnicki mieszczanin
 Wolfgang Weise – niemiecki siatkarz, olimpijczyk